Santo Antônio do Grama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Grama (ort), Minas Gerais, 
 Santo Antônio do Grama (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar